Bo Rydén kan avse någon av följande:
Bo Rydén (född 1938), författare
Bo Rydén (översättare) (1939–2012), översättare
Bo Rydén (född 1957), ingenjör och forskare